Osoby o tym nazwisku:
 István Maróthy – węgierski zapaśnik, olimpijczyk
 József Maróthy – węgierski zapaśnik, olimpijczyk